Parti populaire conservateur peut faire référence à :
 Parti populaire conservateur d'Estonie ;
 Parti populaire conservateur, au Danemark.

Voir aussi